Parlange bezeichnet:

 Parlange (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Charles Parlange (1851–1907), US-amerikanischer Jurist und Politiker